Frogmore ist:

 Frogmore (Windsor), eine Residenz der britischen Königsfamilie
 Frogmore (South Carolina), eine Stadt im US-Bundesstaat South Carolina, USA
 Frogmore (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, USA